{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84901) - || 2003 TF13 || 15 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84902) Porrentruy || 2003 UU11 || 17 oktober 2003 || Vicques || M. Ory
|-
| (84903) - || 2003 UM38 || 17 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84904) - || 2003 UD57 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84905) - || 2003 UD98 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84906) - || 2003 UU132 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84907) - || 2003 UQ138 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84908) - || 2003 UR138 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84909) - || 2003 US138 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84910) - || 2003 UG190 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84911) - || 2003 UH190 || 22 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84912) - || 2003 UP222 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84913) - || 2003 UG226 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84914) - || 2003 UP235 || 24 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84915) - || 2003 UT247 || 24 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84916) - || 2003 UO251 || 25 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84917) - || 2003 UX259 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84918) - || 2003 UQ260 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84919) Karinthy || 2003 VH || 3 november 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Sz. Mészáros
|-
| (84920) - || 2003 VM1 || 6 november 2003 || Ondřejov || J. Manek
|-
| (84921) Morkoláb || 2003 VN1 || 9 november 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| (84922) - || 2003 VS2 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84923) - || 2003 VZ3 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84924) - || 2003 VB6 || 15 november 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (84925) - || 2003 VL9 || 15 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84926) Marywalker || 2003 WR3 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84927) - || 2003 WT9 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84928) Oliversacks || 2003 WE13 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84929) - || 2003 WJ19 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84930) - || 2003 WX21 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84931) - || 2003 WG73 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84932) - || 2003 WE77 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84933) - || 2003 WM77 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84934) - || 2003 WH83 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84935) - || 2003 WT87 || 22 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84936) - || 2003 WJ121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84937) - || 2003 WX123 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84938) - || 2003 WQ127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84939) - || 2003 WO130 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84940) - || 2003 WL138 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84941) - || 2003 WE142 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84942) - || 2003 WJ142 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84943) Timothylinn || 2003 WC148 || 23 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84944) - || 2003 WL153 || 26 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84945) Solosky || 2003 WP153 || 27 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84946) - || 2003 WS161 || 30 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84947) - || 2003 WX169 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84948) - || 2003 WN170 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84949) - || 2003 WE171 || 21 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84950) - || 2003 XJ3 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84951) Kenwilson || 2003 XX4 || 1 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84952) - || 2003 XD5 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84953) - || 2003 XE5 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84954) - || 2003 XY7 || 3 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84955) - || 2003 XB9 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84956) - || 2003 XL11 || 12 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84957) - || 2003 XN13 || 14 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84958) - || 2003 XS13 || 14 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84959) - || 2003 XF18 || 14 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84960) - || 2003 XS21 || 14 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84961) - || 2003 XU21 || 15 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84962) - || 2003 YM9 || 17 december 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (84963) - || 2003 YN13 || 17 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84964) - || 2003 YF14 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84965) - || 2003 YV16 || 17 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84966) - || 2003 YW16 || 17 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84967) - || 2003 YX16 || 17 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84968) - || 2003 YW17 || 16 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84969) - || 2003 YB18 || 16 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84970) - || 2003 YA23 || 16 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84971) - || 2003 YZ23 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84972) - || 2003 YM28 || 17 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (84973) - || 2003 YO28 || 17 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84974) - || 2003 YB39 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84975) - || 2003 YG43 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84976) - || 2003 YM43 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84977) - || 2003 YN53 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84978) - || 2003 YY53 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84979) - || 2003 YU64 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84980) - || 2003 YZ64 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84981) - || 2003 YB65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84982) - || 2003 YM65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84983) - || 2003 YO65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84984) - || 2003 YL66 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84985) - || 2003 YU66 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84986) - || 2003 YC83 || 18 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84987) - || 2003 YK83 || 18 december 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (84988) - || 2003 YY88 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84989) - || 2003 YD89 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84990) - || 2003 YC90 || 19 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84991) Bettyphilpotts || 2003 YM94 || 22 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84992) - || 2003 YM100 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84993) - || 2003 YL102 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84994) Amysimon || 2003 YW106 || 22 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (84995) Zselic || 2003 YB108 || 26 december 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| (84996) Hortobágy || 2003 YW110 || 26 december 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| (84997) - || 2003 YP118 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84998) - || 2003 YD123 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (84999) - || 2003 YM123 || 27 december 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (85000) - || 2003 YA125 || 27 december 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh|}

Planetoïdenlijsten